Eschine () è il nome di diversi uomini del mondo greco antico:
 Eschine – politico e oratore ateniese, uno degli oratori attici;
 Eschine – fisico del IV secolo a.C.;
 Eschine – uno dei trenta tiranni;
 Eschine di Neapoli –  filosofo platonico;
 Eschine di Mileto – oratore del I secolo a.C.;
 Eschine di Sfetto – filosofo socratico.